Халбе Зейлстра (Halbe Zijlstra; род. 21 января 1969) — нидерландский политик, член Народной партии за свободу и демократию. Занимал должность министра иностранных дел Нидерландов с 26 октября 2017 по 13 февраля 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 Хальбе Zijlstra, profile at Dutch government website
 Хальбе Zijlstra (in Dutch), profile at the People’s Party for Freedom and Democracy website

Члены Народной партии за свободу и демократию
Члены Второй палаты Генеральных штатов Нидерландов
Министры иностранных дел Нидерландов